Флаг муниципального образования Бердю́жский муниципальный район Тюменской области Российской Федерации является опознавательно-правовым знаком, служащим официальным символом Бердюжского муниципального района.

Ныне действующий флаг утверждён 26 января 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6553.

История 
Первый флаг района был утверждён в 2003 году как флаг объединённого муниципального образования Бердюжский район (после муниципальной реформы — муниципальное образование Бердюжский муниципальный район). 1 марта 2005 года, постановлением Думы объединённого муниципального образования Бердюжский район № 230, было утверждено положение о флаге района.

В целях соответствия флага нормам и правилам современной российской геральдики и последующей государственной регистрации, 23 октября 2008 года был принят проект нового положения «О флаге Бердюжского муниципального района», который отправлен на геральдическую экспертизу.

Принимая во внимание итоги геральдической экспертизы, 26 января 2011 года, решением Думы Бердюжского муниципального района № 251, были утверждены новые положения о гербе и флаге района.

Действующий флаг 
«Полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, составленное равными по ширине вертикальными полосами: белой, синей и белой. По центру синей полосы изображены три жёлтые, составленные из семян, восьмиконечные звезды одна над другой. Оборотная сторона аналогична лицевой».

Предыдущий флаг

Описание 
«Флаг ОМО Бердюжский район представляет собой полотнище прямоугольной формы, состоящее из равных частей белого, красного, голубого, зелёного цветов; в центре, обрамленный лавровыми ветвями, освещённый изнутри лучами солнца, расположен контур границы района.

Отношение ширины флага к его длине — 2:3».

Обоснование символики 
Белый цвет флага символизирует мир, правду, богатство.

Красный цвет — отвагу, свободу, героизм.

Голубой цвет — верность, духовность, веру.

Зелёный цвет — обновление, новую жизнь, надежду.

Лавровые ветви — уважение и гордость, лучи солнца — жизненную силу и энергию района и расположение его на юге Тюменской области.

Примечания 

Флаги с изображением восьмиконечных звёзд